Pavlovec Pregradski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pregrade, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 228 stanovnika te 67 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Crkva sv. Donata, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji